Nunneberget eller Nunnavuori

 Nunneberget, Nådendal – ett berg i Nådendals stad, fi.: Nunnavuori
 Nunneberget, Kakskerta – ett berg i Kakskerta i Åbo stad, fi.: Nunnavuori
 Nunneberget, Åbo – ett berg i Åbo mellan Runosbacken och Impivaara, med motionsstig och ett skyddat stengryt